Dərəkənd – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Dərəkənd – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Dərəkənd – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian
 Dərəkənd – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian